Niemcy:
 Wertheim – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber

Osoby:
 Franz von Wertheim – austriacki przedsiębiorca (* 1814, † 1883)

Inne:
 Wertheim – hrabstwo
 Wertheim – pałac 
 Wertheim – niemiecka sieć domów towarowych, posiadająca m.in.
 Wertheim – austriackie przedsiębiorstwo, producent kas pancernych, sejfów, wind i schodów ruchomych

Zobacz też:
 Löwenstein-Wertheim